Willemskade (Harlingen)
Willemskade (Hoogeveen)
Willemskade (Leeuwarden)
Willemskade (Lemmer)
Willemskade (Rotterdam)
Willemskade (Zwolle)